Assigny, commune française du Cher ;
 Assigny, commune française de la Seine-Maritime.

Personnalité 

 Jean-Claude Flamen d'Assigny (1741-1827), est un homme politique et agronome français.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français